Вайнман — фамилия. Известные носители:

 Вайнман, Адольф Александер (1870—1952) — американский скульптор немецкого происхождения, художник и медальер.
 Вайнман, Итомор Шлёмович (1917—1966) — советский художник монументально-декоративного искусства. 
 Вайнман, Моисей Абрамович (1913—1973) — советский скульптор и художник-график.
 Вайнман, Эрвин (род. 1909) — немецкий врач, оберфюрер СС, руководитель зондеркоманды 4a, входившей в состав айнзацгруппы C.
 Вайнман, Эрнст (1907—1947) — оберштурмбаннфюрер СС, обер-бургомистр Тюбингена.

См. также